Sarny (Capreolinae) – podrodzina ssaków z rodziny  jeleniowatych (Cervidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Eurazji i Ameryce.

Systematyka

Ewolucja 
Początki Capreolinae są niepewne ze względu na niedostatek skamieniałości z wczesnego okresu ich powstania. Dane molekularne wskazują jednak, że podrodzina ta prawdopodobnie wyodrębniła się z radiacji jeleni (Cervinae) w pewnym okresie środkowego miocenu. Najwcześniejsze znane dowody kopalne tej podrodziny pochodzą z Ameryki Północnej i Eurazji około 5 milionów lat temu. Członkowie Capreolinae dotarli do Ameryki Południowej przez panamski most lądowy w późnym pliocenie lub wczesnym plejstocenie i szybko ewoluowali w wiele form wyspecjalizowanych w różnych niszach środowiskowych. Mimo że w tym przypadku zapis kopalny również jest skąpy, sugeruje się, że wszystkie południowoamerykańskie gatunki pochodzą od Odocoileus.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące plemiona:
 Capreolini 
 Alceini  – jeden rodzaj Alces  – łoś, z jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem Alces alces  – łoś euroazjatycki
 Odocoileini 

Kladogram (uproszczony) podrodziny Capreolinae:

Opisano również rodzaje wymarłe nie sklasyfikowane w żadnym z plemion:
 Bretzia 
 Eocoileus

Uwagi

Przypisy